Памятник Станиславу Миколайчику () — памятник, находящийся в Познани (Польша) возле Управления Великопольского воеводства на Аллее Независимости, 16. Памятник посвящён премьер-министру правительства Польши в изгнании Станиславу Миколайчику.

История 
Памятник был установлен в 1994 году. Инициатором создания памятника Станиславу Миколайчику стало «Товарищество имени Станислава Миколайчика». Для памятника городскими властями предлагались места в парках Домбровского, Медицинского института, на площади Андерса и в сквере на улице Кармелитской. В 1995 году было принято решение об установлении памятника в настоящем месте. Установлению памятника предшествовала дискуссия о его художественной ценности. Городская художественная комиссия предлагала некую конкуренцию в изготовлении памятника Станиславу Миколайчику. Несмотря на это, «Товарищество имени Станислава Миколайчика» настаивало на традиционной форме скульптуры.

Описание 
Автором памятника является польский скульптор . Скульптура была изготовлена из бронзы и установлена на гранитном постаменте. Станислав Миколайчик одет в длинное пальто эмигранта.

Источники 
 Joanna Figuła-Czech, Między ideą i realizacją. Poznańskie pomniki po 1989 roku, w: Kronika Miasta Poznania, nr 2/2001, Wydawnictwo Miejskie, Poznań, 2001, ss.235-237, ISSN 0137-3552

Миколайчику